Ladugrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ladugrunden, Korsholm, Österbotten, 
 Ladugrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Ladugrund
Ladugrundet

Robotskapade Finlandförgreningar